Агвапиноле има више значења:
  Агвапиноле (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агвапиноле, Куапиноле (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику